Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Prairie, d'après la Prairie américaine : 
 l', un croiseur auxiliaire acquis en 1898 et retiré du service en 1923 ;
 l', un navire ravitailleur en service de 1940 à 1993.

Prairie